Sweat (inglês, em português: suar) pode referir-se a:

Sweat (álbum de Nelly) - álbum de 2004 do rapper estadunidense Nelly
Sweat - série de televisão australiana
Keith Sweat

Desambiguação